

Onomastica
 Dragomir – nome proprio di persona slavo maschile

Persone
 Anastase Dragomir – ingegnere e inventore romeno
 Dana Dragomir, nota anche con lo pseudonimo di Pandana – musicista e compositrice svedese
 Ioan Dragomir – vescovo cattolico rumeno
 Ruxandra Dragomir – ex tennista rumena
 Vlad Dragomir – calciatore rumeno